Afghansk kan syfta på:

 Afghansk – landet Afghanistan (ur Brittiska Indien 1919– , Islamiska republiken Afghanistan 1973–)
 Kungariket Afghanistan –  en monarki i södra Centralasien 1926-1973
 Emiratet Afghanistan – ett emirat mellan Centralasien och Sydasien 1823–1926
 Huset Durrani – en afghanska dynasti 1747–1826

Se även
 Afghaner
 Afghanska